Pluskwiaki z rodziny tarcznikowatych:

 tarcznik gruszowiec
 tarcznik kaktusowiec
 tarcznik laurowiec
 tarcznik niszczyciel
 tarcznik oleandrowiec
 tarcznik ostrygowiec
 tarcznik przestrojnowiec
 tarcznik różowiec
 tarcznik wierzbinek, zaśnieżek wierzbinek

Bibliografia 
 Encyklopedia Ochrony Roślin, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne – Warszawa: 1963, s.746-747